Reutin steht für:

 Reutin (Alpirsbach), Ortsteil von Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Reutin (Lindau), Stadtteil von Lindau (Bodensee) im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Reutin (Schiff), Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee
 Bahnhof Lindau-Reutin, Bahnhof der Stadt Lindau (Bodensee)

siehe auch:
 Kloster Reuthin, ein ehemaliges Kloster in Wildberg im Landkreis Calw in Baden-Württemberg